Халафов — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Халафов, Гусейн Мамед оглы (Араблинский) (1881—1919) —  азербайджанский актёр. 
 Халафов, Халаф Алы оглы (род. 1959) — азербайджанский государственный деятель.
 Халафова, Нармин Ильгар кызы (род. 1994) — азербайджанская шахматистка.